Kim Donggil (1956), észak-koreai sportlövő
 Kim Donggil (1963), dél-koreai ökölvívó